Карама́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 27 км на схід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1015 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2443,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Караман на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Караман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна